Mahnung steht für:
 Mahnung (Deutschland)
 Mahnung (Schweiz)

Siehe auch:
 Mahnmal, Spezialform des Denkmals
 Mahnverfahren, Gerichtsverfahren zur vereinfachten Durchsetzung von Geldforderungen in Deutschland